Рубчук Григорій Олександрович (* 1964) — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Рубчук Ніна Іванівна — комерційний директор товариства «Медфарм» (Львівська область), заслужений працівник фармації України.
 Рубчук Ольга Григорівна — підполковник медичної служби Збройних сил України, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Примітки 

Українські прізвища